De verschrikkelijke kinderen, een roman van Jean Cocteau
Les Enfants terribles (film), een film van Jean-Pierre Delville